Дарюс Регельскис (; 15 апреля 1976, Ионава) — литовский футболист, крайний защитник. Выступал за сборную Литвы.

Биография 
Начал заниматься футболом в Ионаве у тренера Гедиминаса Зданевичюса, позже перебрался в Каунас. С сезона 1993/94 начал выступать на взрослом уровне в высшем дивизионе Литвы за клуб «ФБК Каунас». В конце 1990-х годов на время потерял место в составе «Каунаса» и играл за его фарм-клуб — «Кауно Егеряй» в первой и высшей лигах (в 1999 году сыграл за «Кауно Егеряй» 2 матча в А-Лиге, а за «Каунас» в том сезоне не выходил на поле), однако с 2000 года прочно занял место в основе команды. Всего провёл в клубе 13 сезонов, сыграв более 230 матчей в чемпионате. Со своим клубом становился пятикратным чемпионом Литвы (2000—2004), неоднократным обладателем Кубка страны, регулярно играл в еврокубках.

В ходе сезона 2005 года перешёл в «Атлантас» (Клайпеда). Следующий сезон провёл в чемпионате Эстонии в составе таллинской «Левадии», с которой завоевал золотые медали. В 2007 году играл за аутсайдера чемпионата Литвы «Шилуте», а часть сезона 2008 года провёл в составе аутсайдера чемпионата Латвии «Блазма» (Резекне).

В ходе сезона 2008 года перешёл в «Таурас» (Таураге), с которым в том же сезоне победил в первой лиге и следующие два сезона провёл в высшей лиге. Финалист Кубка Литвы 2009 года. В 2011 году перешёл в клуб «Летава» (Ионава), выступал за него до конца карьеры в первой лиге. Стал победителем первой лиги 2012 года, однако его клуб отказался повышаться в классе.

Всего в высшем дивизионе Литвы провёл более 300 матчей, забил 7 голов.

Выступал за юниорскую и молодёжную сборную Литвы. В национальной сборной дебютировал 14 февраля 1997 года в товарищеском матче против Польши. Проведя два матча в 1997—1998 годах, затем долгое время не выступал за сборную. В 2002 году вернулся в команду, но выходил на поле редко и в основном в товарищеских матчах. Победитель Кубка Балтии 2005 года. Всего в 1997—2005 годах сыграл 9 матчей за сборную.

Достижения 
 Чемпион Литвы: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
 Бронзовый призёр чемпионата Литвы: 1998/99
 Обладатель Кубка Литвы: 2001/02, 2004
 Финалист Кубка Литвы: 1997/98, 1998/99, 2008/09
 Чемпион Эстонии: 2006
 Победитель Кубка Балтии: 2005

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru
 
 
 Профиль на сайте futbolinis.lt
 Профиль на сайте futbolas.lietuvai.lt

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Кауно Егеряй»
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Шилуте»
Игроки ФК «Блазма»
Игроки ФК «Таурас»
Игроки ФК «Ионава»